Anvelt ist der Familienname von:

 Alise Stein-Anvelt (1900–1991), estnische Malerin und Parlamentsabgeordnete
 Andres Anvelt (* 1969), estnischer Politiker
 Jaan Anvelt (1884–1937), estnischer Revolutionär
 Leo Anvelt (1908–1983), estnischer Schriftsteller und Philosoph